FOXHOUND es una unidad ficticia de fuerzas especiales de élite perteneciente a la serie Metal Gear, especializada en misiones secretas solitarias de infiltración. En 1971, la unidad FOXHOUND es fundada por el gobierno de los Estados Unidos bajo la orden de Big Boss, para enfrentarse con revoluciones locales, con complicaciones regionales, y con actividades terroristas globales, a esta elite se le fue dada demasiada libertad y poder, convirtiéndose en mercenarios hambrientos. Esta unidad está especializada en operaciones encubiertas, llevando a cabo las misiones secretas dentro de las zonas "no autorizadas" de combate que son políticamente sensibles, interviniendo en secreto.

Miembros de la unidad FOXHOUND 

Son soldados naturalmente hábiles, y los miembros de la unidad se han metido o aún especializados en sujetos excepcionales tales como el misticismo o los poderes psíquicos. Especializado o no, cada uno de los miembros de la unidad FOXHOUND tienen un amplio espectro instruccional de fuerzas especiales y espionaje, y son capaces de operar o en su propio objetivo o trabajar juntos como un equipo. 

La existencia de FOXHOUND llegó a ser conocida mundialmente después de la Crisis de Outer Heaven en Garzburg, Sudáfrica 1995 (los acontecimientos de Metal Gear), y una vez más durante los Disturbios de Zanzibar en 1999 (los acontecimientos de Metal Gear 2: Solid Snake). Su éxito inspira a otras unidades semejantes, como Dead Cell. La unidad es disuelta, sin embargo, en 2005 cuando Liquid Snake dirige la unidad en una deserción el Incidente de Shadow Mosses, representando el Metal Gear Rex, y la mayor parte de sus miembros son derrotados en combate por el agente Solid Snake.

Organización fundada por Big Boss 

Tras la desintegración de Force Operation X en 1970.

Integrantes Conocidos

Big Boss 
Mítico comandante de nombre en clave Naked Snake. Realizó una misión durante la guerra fría para evitar la creación de Shagohod, un tanque nuclear que fue precursor de Metal Gear, y que eclipsó sus primeros planos, creados por Granin. Tras completar con éxito la misión, que resultó ser una farsa, en gran parte al menos, para evitar la guerra con Rusia, se le concedió el título de 'Big Boss' por vencer a su mentora, The Boss, la cual se refería siempre a él con su nombre, jack, aunque su verdadero nombre es John siendo Jack un diminutivo de John en inglés.

Gray Fox 
Nombre real: Frank Jaeger (Frank el cazador, debido a que "Jaeger" significa "cazador" en alemán). Alias: Fox (nombre que se le otorga al mejor soldado de la unidad) y Deepthroat (Garganta Profunda, más adelante cuando FOXHOUND es desmantelada). En algún momento mentor de Solid Snake. Tras morir en una de las entregas anteriores a MGS, es utilizado como cobaya para probar un exoesqueleto de batalla y cumplir con parte del plan de "Eva" y "Ocelot" para desmantelar a los "Patriots"...

Coronel Roy Campbell 
Sustituto de Big Boss, y Coronel durante la misión de Solid Snake contra Liquid Snake en MGS

George Kasler 
Antiguo mercenario de Zanzibar Land.

Naomi Hunter 
Jefa del personal médico, y a cargo de la terapia genética.La principal artífice de la evolución de las nanomáquinas.

Dra.Clark (alias: Para-medic) 
Jefa del personal médico, antecesora de Naomi Hunter, jefa del desarrollo de "Les Enfans Terrible Project" en el cual crea a los hijos/clones de Big Boss: Liquid snake, Solid snake y Solidus Snake desarrolladora de investigaciones en Gray Fox. Fue ella quien creó al Cyborg Ninja con el cadáver de Frank Jaeger, que posteriormente la asesinaría.

McDonnel Benedict "Master" Miller 
Instructor de supervivencia de Solid Snake. Sólo aparece en Metal Gear Solid: Peace Walker, en Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, en Metal Gear 2: Solid Snake y en el primer MGS es suplantado por Liquid Snake, para obtener información sobre la situación del agente.
Después se descubre que el cadáver de Miller fue encontrado en su casa. Campbell dice que murió hace al menos 3 días. Durante los sucesos de Metal Gear Solid.

Solid Snake 
Principal protagonista de la saga Metal Gear Solid. Nacido para ser soldado, entrenado en la marina, las fuerzas especiales "Boinas Verdes" y luego transferido a las fuerzas especiales FOXHOUND, clon de "Big Boss", pero llevado en barriga de "Big mama"(Eva) con preferencias por el tabaco, infiltración, combate cuerpo a cuerpo (CQC), y a las pistolas, aunque también puede equiparse con fusiles, con fusil francotirador, variedad de explosivos, etc. En Metal Gear Solid se tiene que encargar de destruir a Rex, un robot capaz de lanzar misiles nucleares, y con el cual pretenden hacer estallar la 3º Guerra Mundial, el cual el jefe de toda la organización es Liquid Snake, el hermano de Solid. Tras lo ocurrido en Shadow Mosses (base en Alaska, donde se estaba creando a Rex), y de que Solid, salvara a uno de los ingenieros de Metal Gear REX, Otacon, crean una organización Anti-Metal Gears con las que se imponen en MGS2 y MGS4. En Metal Gear Solid 2, el intento de Estados Unidos de crear un nuevo Metal Gear, y así tener una máquina de avanzada tecnología para su ejército, no sale como se planea, ya que Liquid Ocelot en un asalto toma el barco en el que está alojado Ray (nombre que se le da al nuevo Metal Gear) y lo roba, y ahí es cuando vuelve a aparecer nuestro amigo, pero en un segundo plano, ya que el protagonista de esta entrega es Raiden. En la 4º entrega, los Metal Gears ya no son la prioridad, hay que acabar con el tumor de raíz, hay que acabar con Liquid Ocelot.

Liquid Snake 
Hermano gemelo de Solid Snake (al igual que este es un clon de Big Boss). Sucesor de Roy Campbell como comandante en jefe de FOXHOUND. Muere debido al FOXDIE, contagiado por Snake, pero posteriormente su personalidad queda atrapada en el cuerpo de Ocelot al implantarse el brazo de este (MGS2-MGS4).

Revolver Ocelot 
Su nombre verdadero es Adam (Adamska en ruso) y denominado por las guerrillas afganas como Shalashaska . Antes de desertar en favor de Rusia, fue ADAM (el descifrador de códigos mencionado en MGS 3), hecho que se deduce en una conversación telefónica que se oye tras acabar la 3ª entrega de la saga. Es probablemente, uno de los personajes más relevantes, puesto que además de conocer a Big Boss, fue el que se hizo con los planos de Metal Gear del laboratorio de Granin, por el que Big Boss pasa en MGS: Snake Eater. En MGS pierde un brazo por culpa de Gray Fox y se implanta el brazo de Liquid Snake, con lo cual este acaba apoderándose de Ocelot en MGS2 y MGS4.
En Metal Gear: Snake eater se le dice a Naked Snake (Big Boss) que Ocelot es el hijo de un héroe legendario y que nació en el día D, lo cual le proporcionó la posibilidad de tener altos cargos en el ejército a pesar de ser tan joven. Más adelante en la trama se deduce que Ocelot es el hijo que los Philosophers arrebataron a The Boss.

Sniper Wolf 
La bella y mortífera francotiradora; Entrenada para aguantar días y meses por su víctima. Calculadora y métodica. De fuertes convicciones debido a su etnia kurda sin nación representativa actualmente. Pese a su personalidad, fría y seductora, se esconde una triste historia, de una vida solitaria y vagando sin rumbo; Fue gracias a Big Boss que encontró una familia y un sentido a su vida.
en la secuencia en la que solid snake la derrota, nos damos cuenta que sostuvo una buena relación con otacon a tal punto de que este le pido a snake que no la matara.

Vulcan Raven 
Gigante y shaman, capaz de manipular una gatling con mucha facilidad. En MGS2, una de las misiones extras, con Solid Snake a bordo de un barco, hace un guiño a este enigmático personaje mostrando un muñeco de acción basado en él.

Psycho Mantis 
Un hábil practicante de telepatía y telekinesis. Muere tras ayudar a Snake a continuar su camino, tras decir "nunca antes había usado mis poderes para ayudar a nadie. se siente....algo bonito......". Liquid dijo que utilizó los poderes de Mantis sobre el Jefe DARPA para descifrar el código para activar el Metal Gear. Pero ni siquiera sus poderes pudieron descubrir el código. Hace otra aparición en MGS4 implantado en la mente de Screaming Mantis, al final se apodera totalmente de su armadura.

Decoy Octopus 
Maestro del disfraz. No llegas a luchar contra él. Muere por el virus FOXDIE que porta Snake en las nanomaquinas en MGS.

Su nacionalidad es Mexicana a pesar de tener rasgos Alemanes.

Pseudo-Integrantes

Coronel Roy Campbell 
"Coronel" (una reproducción en Inteligencia Artificial de la supercomputadora GW)

Raiden 
Su nombre Jack. Cree estar en FOXHOUND, pero está siendo utilizado por Los Patriots (La-Li-Lu-Le-Lo) y el "Coronel Roy Campbell". El objetivo de éstos es demostrar que cualquier agente puede comportarse como el mítico Solid Snake si se dan las circunstancias, falto de habilidad con las armas en constantes ocasiones es ayudado por Solid snake para superar los niveles del juego.

Examen de Ingreso FOXHOUND 
Más allá de ser la primera regla que anteriormente se haya cursado la carrera militar, FOXHOUND contaba con un examen para el ingreso:

 Examen Físico 
Habilidades Físicas Básicas 
Carrera de corta distancia, 80 abdominales ininterrumpidas, 100 sentadillas ininterrumpidas, Nadar 50 metros libres 
Submarinismo, Marcha (llevando una mochila de 30kg, completar 64 km de recorrido en 15 horas) 

 Examen Psicológico 
Recuperación mental, Concentración, Resistencia, autocontrol, dura fuerza de voluntad requerida para superar las misiones 
Puntuación de esperanza de PES 
Puntería 
Análisis y toma de decisiones en situaciones de emergencia 

 Examen de Inteligencia 
Idiomas, 
Geología internacional, 
Situación Mundial, 
Alta Tecnología, 
Medicina de campaña, 
Explosivos, 
Comunicación oculta, 
Armamento extranjero,

 Instrucción 
Aquellos que han pasado el curso de selección están obligados a seguir los siguientes cursos de entrenamiento. 
Test de supervivencia en Campo de Batalla (14 semanas) 
Prácticas de Tiro (se requieren unos estándares muy elevados; 100% de aciertos con el objetivo a 548 metros, 95% con el objetivo a 914 metros) 
Patrulla, 
Escalada, 
Artes Marciales (lucha), 
Cruce de Fronteras, 
Guerra de Guerrillas, 
Navegación Terrestre, 
Práctica de Lectura de Mapas, 
Huida - sortear peligros, 
Medicina en campo de batalla, 
Prácticas de exploración, 
Armas, 
Navegación y manejo de embarcaciones, 
Buceo, infiltración submarina 
Canoa, 
Prácticas de Salto en Paracaídas (4 semanas), 
Prácticas de salto de Paracaidistas de Asalto: H-A-L-O and H-A-H-O, 
11 saltos normales, 15 con equipo completo, 2 saltos nocturnos, 2 saltos tácticos estratégicos masivos. 

Operaciones de Inteligencia 
Idiomas y costumbres del país de destino (4 semanas) 
Técnicas de Infiltración 
Manipulación de productos inflamables 
Utilización de armas de alta tecnología 
Comunicación (16 semanas) 
Medicina (10 semanas)

Equipo para las misiones 
Algunos de los elementos del equipo se excluyen de las misiones de infiltración extrema:

 Botas de Campaña 
Desarrolladas sobre la base de su uso en cualquier tipo de jungla y en las botas de campaña que llevan varios grupos de fuerzas especiales. Junto con el "sistema de contaminación de ruidos de pisadas" que suprime "los ruidos de pisadas" los cuales son fatales para las misiones de infiltración y "el sistema de interferencia de huellas" que puede despistar las persecuciones enemigas, se han tomado precauciones para hacerlas idóneas para misiones secretas en el área enemiga. 
Para defenderse de trampas tipo estacas bungee, hay colocada una chapa de hierro en la suela de cada bota. 

Útiles de Combate 

 Cinturón para munición, arneses de cuero, cajas de munición de baja temperatura, portafusil flexible, tirantes, termos, mochilas, etc. 

 Bandana 
Aunque su principal misión es parar la sudor que cae del frente, la combustión química de ésta puede volverla un confortable refrigerante o un equipo calentador.

 Gafas especiales
No solo son a prueba de viento y arena sino que son un elemento realmente avanzado que puede actuar como visor nocturno en su modo infrarrojo. 

Hay incorporados sensores de temperatura y un pequeñísimo ventilador, y cuando la humedad dentro de las gafas supera el 70%, el motor se activa automáticamente.

 Prismáticos 

 Telescopio de alta tecnología y uso general con varios sensores con tecnologías de la NASA basadas en la investigación planetaria. Pueden analizar incluso lo que el ojo humano no puede ver. Sin embargo, son pesados y difíciles de llevar consigo.

 Radiorreceptor emisor inalámbrico 
Puede contactar con cualquier parte del mundo mediante satélites. Para modo de transmisión, depende de una señal especial a ráfagas convertida mediante ordenadores, así que la decodificación no es fácil incluso si la comunicación es interceptada. El más importante de los objetos de FOX HOUND, donde la información es considerada lo más importante. 

(Utilizado en la OPERACION INTRUDE N313 y F014)

 Conexión inalámbrica 
Conexión flexible y ligera equipado con un micrófono de alto rendimiento. Puede concentrar los ruidos son micrófonos vocales utilizando un sistema que coge directamente los ruidos de las vibraciones en los huesos de los oídos. 

(Utilizado en la OPERACIÓN INTRUDE N313 y F014) 

 Radar reactivo a objetos móviles 
Un radar reactivo incorporado este último año. Te avisa de cualquier cosa moviéndose a corto alcance.
Aparte de esto, se le puede equipar opcionalmente con varios sensores. 

(Utilizado en la OPERACION INTRUDE F014) 

 Paracaídas 
Incorpora la "red de inversión de la tela "para prevenir el error de abrirlo en dirección inversa. Es un paracaídas especial que asegura saltos a baja altitud. Se puede abrir desde muy bajas alturas, incluso a 150 metros, pues está diseñado para su empleo en misiones con saltos de combate a baja altura como el HALO. Además, tiene un sistema de ocultación y no aparece en las pantallas de radar. 

(Utilizado en INTRUDE F014) 

 Brújula electromagnética.
Una brújula nacida de la teoría "monopolar". Actúa normalmente incluso en bosques espesos, los cuales bloquean brújulas normales. 

 Cuchillo. 
Se llevan dos, uno de combate cuerpo a cuerpo (desarrollo interno de FOX HOUND) y otro de supervivencia, siendo escogidos según la necesidad. 
 Luz con forma de L 
 Cantimplora

 Guante 
Su estructura disminuye la transpiración, y previene los resbalones producidos por ésta. 

(Utilizado en la OPERACION INTRUDE F014) 

 Calcetines, ropa interior y toallas. 
 Red de Camuflaje 
 Repelente contra insectos, antídotos contra serpientes e insectos dañinos con microbomba succionadora electrónica. 

Kit médico de Emergencia 
 Raciones 
 Píldoras de Vitaminas, Origo P, sal 
 Píldoras para obtener agua destilada 
 Cortaalambres

Armas 
 Pistola Automática 
 Beretta 92SB-F, S&W M459 o preferiblemente una MK.23 SOCOM con un supresor

Fusil 
 M4A1 Personalizada o FAMAS
FUENTES:
Manual de Usuario de Metal Gear 2: Solid Snake.

Metal Gear